Список родів родини Барвінкових:

Список, який містить 410 визнаних родів родини барвінкових або кутрових (Apocynaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Поруч з науковою назвою стоять українські назви, підтверджені авторитетними джерелами.

A 

 Absolmsia
 Acokanthera
 Adelostemma
 Adenium — аденіум
 Aganonerion
 Aganosma
 Alafia
 Allamanda
 Allomarkgrafia
 Allowoodsonia
 Alstonia
 Alyxia
 Amalocalyx
 Ambelania
 Ampelamus
 Amphineurion
 Amsonia
 Anatropanthus
 Ancylobothrys
 Anechites
 Angadenia
 Angolluma
 Anisopus
 Anisotoma
 Anodendron
 Apocynum (= Trachomitum) — кендир, пухівник
 Araujia
 Artia
 Asclepias — ваточник, шовчина
 Asketanthera
 Aspidoglossum
 Aspidonepsis
 Aspidosperma
 Astephanus
 Asterostemma
 Atherandra
 Atherolepis

B 

 Baeolepis
 Baharuia
 Bahiella
 Baissea
 Ballyanthus
 Barjonia
 Baroniella
 Baseonema
 Batesanthus
 Baynesia
 Beaumontia
 Biondia
 Blepharodon
 Blyttia
 Bousigonia
 Brachystelma
 Buckollia

C 

 Calathostelma
 Callichilia
 Calocrater
 Calostigma
 Calotropis
 Calyptranthera
 Cameraria
 Campestigma
 Camptocarpus
 Caralluma
 Carissa
 Carruthersia
 Carvalhoa
 Cascabela
 Catharanthus
 Cerbera
 Cerberiopsis
 Ceropegia — церопегія
 Chamaeclitandra
 Chilocarpus
 Chlorocyathus
 Chonemorpha
 Cibirhiza
 Cionura
 Cleghornia
 Clitandra
 Condylocarpon
 Conomitra
 Cordylogyne
 Corollonema
 Cosmostigma
 Couma
 Craspidospermum
 Crioceras
 Cryptolepis
 Cryptostegia
 Cyathostelma
 Cycladenia
 Cyclocotyla
 Cylindropsis
 Cynanchum — цинанхум, лущак, цинанх

D 

 Dactylostelma
 Dalzielia
 Decalepis
 Decanema
 Decastelma
 Desmidorchis
 Dewevrella
 Dictyanthus
 Dictyophleba
 Diplolepis
 Diplorhynchus
 Diplostigma
 Dischidanthus
 Dischidia
 Dischidiopsis
 Ditassa
 Dittoceras
 Dolichopetalum
 Dregea
 Duvalia
 Duvaliandra
 Dyera

E 

 Echidnopsis
 Echites
 Ecliptostelma
 Ectadium
 Ecua
 Edithcolea
 Elytropus
 Emicocarpus
 Emplectanthus
 Ephippiocarpa
 Epigynum
 Epistemma
 Eucorymbia
 Eustegia

F 

 Fanninia
 Farquharia
 Fernaldia
 Finlaysonia
 Fischeria
 Fockea
 Forsteronia
 Frerea
 Funastrum
 Funtumia

G 

 Galactophora
 Geissospermum
 Genianthus
 Glossonema
 Glossostelma
 Gomphocarpus
 Gongronema
 Gonioma
 Goniostemma
 Gonocrypta
 Gonolobus
 Gonostemon
 Goydera
 Graphistemma
 Gunnessia
 Gymnanthera
 Gymnema
 Gymnemopsis

H 

 Hancornia
 Hanghomia
 Haplophyton
 Hemidesmus
 Hemipogon
 Heterostemma
 Hiepia
 Himatanthus
 Holarrhena
 Holostemma
 Hoodia
 Hoodiopsis
 Hoya — хойя
 Huernia — гуернія
 Huerniopsis
 Hunteria
 Hybanthera
 Hylaea
 Hypolobus

I 

 Ichnocarpus
 Ischnolepis
 Ischnostemma
 Isonema
 Ixodonerium

J 

 Jasminanthes
 Jobinia

K 

 Kamettia
 Kanahia
 Kerbera
 Kibatalia
 Kopsia
 Krebsia

L 

 Lacmellea
 Lagarinthus
 Landolphia
 Laubertia
 Lavrania
 Laxoplumeria
 Leachiella
 Leichardtia
 Lepinia
 Lepiniopsis
 Leptadenia
 Leuconotis
 Luckhoffia
 Lygisma

M 

 Maclaudia
 Macoubea
 Macroditassa
 Macropharynx
 Macroscepis
 Malouetia
 Mandevilla
 Mangenotia
 Manothrix
 Margaretta
 Marsdenia
 Mascarenhasia
 Matelea
 Melinia
 Mellichampia
 Melodinus
 Merrillanthus
 Mesechites
 Metalepis
 Metaplexis
 Metastelma
 Micholitzia
 Micrechites
 Microdactylon
 Microloma
 Microplumeria
 Minaria
 Miraglossum
 Mitostigma
 Molongum
 Mondia
 Monolluma
 Morrenia
 Mortoniella
 Motandra
 Mucoa
 Myriopteron

N 

 Nanostelma
 Nautonia
 Neobracea
 Neocouma
 Neoschumannia
 Nephradenia
 Nerium — олеандр
 Notechidnopsis

O 

 Ochrosia
 Odontadenia
 Odontanthera
 Odontostephana
 Omphalogonus
 Oncinema
 Oncinotis
 Oncostemma
 Ophionella
 Orbea
 Orbeanthus
 Orbeopsis
 Orthanthera
 Orthopichonia
 Orthosia
 Oxypetalum
 Oxystelma

P 

 Pachycarpus
 Pachycymbium
 Pachypodium — пахіподіум
 Pacouria
 Pala
 Papuechites
 Parahancornia
 Parameria
 Parapodium
 Parepigynum
 Parsonsia
 Pectinaria
 Peltastes
 Pentacyphus
 Pentalinon
 Pentarrhinum
 Pentasachme
 Pentastelma
 Pentatropis
 Pentopetia
 Peplonia
 Pergularia
 Periglossum
 Periploca — обвійник
 Pervillaea
 Petalostelma
 Petchia
 Petopentia
 Pezisicarpus
 Pherotrichis
 Philibertia
 Phyllanthera
 Physostelma
 Piaranthus
 Picralima
 Pinochia
 Plectaneia
 Pleiocarpa
 Pleioceras
 Pleurostelma
 Plumeria
 Polystemma
 Pottsia
 Prestonia
 Pseudibatia
 Pseudolithos
 Pseudopectinaria
 Pteralyxia
 Pycnobotrya

Q 

 Quaqua
 Quisumbingia

R 

 Raphionacme
 Raphistemma
 Rauvolfia
 Rhabdadenia
 Rhazya
 Rhigospira
 Rhyncharrhena
 Rhyssolobium
 Rhyssostelma
 Rhytidocaulon
 Riocreuxia
 Rojasia

S 

 Saba
 Sacleuxia
 Sarcolobus
 Sarcorrhiza
 Sarcostemma
 Schistogyne
 Schistonema
 Schizoglossum
 Schizostephanus
 Schizozygia
 Schlechterella
 Schubertia
 Secamone
 Secamonopsis
 Secondatia
 Seutera
 Sichuania
 Sindechites
 Sinomarsdenia
 Sisyranthus
 Skytanthus
 Solenostemma
 Sphaerocodon
 Spirolobium
 Spongiosperma
 Stapelia — стапелія
 Stapelianthus
 Stapeliopsis
 Stathmostelma
 Stenomeria
 Stenostelma
 Stephanostegia
 Stephanostema
 Stephanotis
 Stigmatorhynchus
 Stipecoma
 Stomatostemma
 Strempeliopsis
 Streptocaulon
 Strophanthus

T 

 Tabernaemontana
 Tabernanthe
 Tacazzea
 Tassadia
 Tavaresia (= Decabelone) — декабелоне
 Telminostelma
 Telosma
 Temnadenia
 Tenaris
 Tetraphysa
 Thenardia
 Thevetia
 Thoreauea
 Thyrsanthella
 Tintinnabularia
 Tonduzia
 Toxocarpus
 Trachelospermum
 Trichocaulon
 Trichosacme
 Tridentea
 Triodoglossum
 Triplosperma
 Tromotriche
 Tweedia
 Tylophora
 Tylophoropsis

U 

 Urceola

V 

 Vahadenia
 Vallariopsis
 Vallaris
 Vallesia
 Vinca — барвінок
 Vincetoxicum — ластовень
 Voacanga

W 

 Widgrenia
 Willughbeia
 Woodia
 Wrightia

X 

 Xysmalobium

Примітки

Посилання 

 http://data.kew.org/cgi-bin/vpfg1992/genlist.pl?APOCYNACEAE 
 Список родів Apocynaceae на сайті «Catalogue of Life»  
 Apocynaceae на сайті «Plantsystematics»  
 Apocynaceae на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN)  
 http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Apocynaceae 

Барвінкові
Барвінкові